Liljeblad se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Johan Liljeblad
 Samuel Liljeblad